A Liga Feminina de 2015/2016 foi a 18ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Clube União Sportiva conquistou o seu 2º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular 

O Sporting Clube de Portugal desistiu no final da fase regular

Calendário Fase Regular

A Associaçao Desportiva de Vagos foi punida com uma derrota de 20-0 no jogo contra o CD Torres Novas, No jogo official: CD Torres Novas - AD Vagos, 64-67.

Segunda Fase

Calendário Play-offs – Quartos de final

Clasificação Liga Feminina Final Four

Calendário

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5559&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5559&layout=resultados

 
<noinclude>